Veere bezeichnet
 Veere, Gemeinde in der Provinz Zeeland, Niederland
 Veere (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Veeremäe, bis 2017 Veere, Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland